Lilla Gravtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gravtjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Gravtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Lilla Gravtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,

Se även
Gravtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn